Иванютин — фамилия; имеет женскую форму Иванютина.
 Иванютин, Александр Николаевич (род. 1982) — российский спортсмен, мотогонщик.

 Иванютина, Тамара Антоновна (1941—1987) — советская серийная отравительница.